Такмичења у бацању диска за мушкарце на 6. Светском првенству у атлетици на отвореном 1997. одржано је 6. и 8. августа на Олимпијском стадиону у Атини у Грчкој.

Титулу светског првака из 1995. у Гетеборгу одбранио је Ларс Ридл из Немачке. Ово је 4 узастопна победа Ларса Ридла.

Земље учеснице 
Учествовао је 42 такмичара из 31 земље.

 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у бацању диска пре почетка светског првенства 1. августа 1997. године.

Најбољи резултати у 1997. години 
Десет најбољих бацача диска пре првенства (1. августа 1997), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1997.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 8. августа 1997. године. У такмичењу је учествовало 42 такмичара из 31 земље подељени у две групе. Квалификациона норма за пласман у финале била је 63,00 м 7 такмичара је ушло у финале пребацивши норму (КВ) а 5 су се пласирала на основу резултата (кв).,,.

Почетак такмичења: група А у 17:30 и група Б у 19:30.

Финале 
Такмичење је одржано 10. августа 1997. године у 18:00.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1997. на сајту WA
 Резултати у бацању диска на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1997.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном